Sejlflod (voormalige gemeente)
 Sejlflod (plaats)
 Sejlflod (parochie)